Cəfərli – centro abitato del distretto di Ağsu, in Azerbaigian
 Cəfərli – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Cəfərli – centro abitato del distretto di Gədəbəy, in Azerbaigian
 Cəfərli – centro abitato del distretto di Imishli, in Azerbaigian
 Cəfərli – centro abitato del distretto di Qazax, in Azerbaigian
 Cəfərli – centro abitato del distretto di Yevlax, in Azerbaigian